Marc Hottiger (Lausanne, 7 de novembro de 1967) é um ex-futebolista profissional suíço, defensor retirado.

Carreira 
Marc Hottiger integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1967
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Everton F.C.
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996